WDM har flere betydninger:
 Windows Driver Model
 Wavelength-division multiplexing

he:ריבוב#WDM